Indonesië
 Puncu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Puncu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java